Deià, een gemeente in de Spaanse provincie Balearen
 Deia (geslacht), een vlindergeslacht